

Magyarország települései

Kapcsolódó szócikkek 
 Magyarország városai
Magyarország nagyközségei
 Az év települése

 
Magyarország közigazgatásával kapcsolatos listák
Települések listái